Aardrijkskunde
Grayson (Californië), plaats in de Amerikaanse staat Californië
Grayson (Georgia), plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Grayson (Kentucky), plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Grayson (Louisiana), plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Grayson (Oklahoma), plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma

Personen met de achternaam Grayson
Kathryn Grayson, Amerikaans actrice en zangeres
Wayne Grayson, Amerikaans stemacteur

Zie ook 
Grayson County (doorverwijspagina)